Damaskos ist der Familienname folgender Personen:

 Evangelos Damaskos, griechischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Damaskus (Begriffsklärung)
 Damaskios